Holy Island oder Holy Isle ist der Name folgender Inseln:

in Großbritannien:
 Holy Island, anderer Name für Lindisfarne (Insel), Northumberland
 Holy Island (Garvelloch)
 Holy Island (Anglesey) 
 Holy Island (Schottland), auch Holy Isle genannt

in Irland:
 Holy Island (Clare)

in den Vereinigten Staaten:
 Holy Island (Michigan)

Holy Island ist der Name folgender Orte:
 Holy Island (Northumberland) in Großbritannien